Blairstown puede referirse a las siguientes poblaciones de Estados Unidos:

  Blairstown (Iowa);
  Blairstown (Misuri); o
  Blairstown (Nueva Jersey).